Примо́рский райо́н () — упразднённая административная единица Запорожской области Украины. Административный центр — город Приморск.

География 
Приморский район расположен в южной части Запорожской области.
С районом граничат Бердянский, Черниговский, Приазовский районы Запорожской области.

Территория района занимает площадь 1 400 км².

По территории района протекают реки:
Сосикулак,
Чокрак,
Лозоватка,
Корсак,
Кильтичия,
Обиточная,
Солёная,
Юшанлы,
Шовкай.

История 
 Ногайский район был создан в 1923 году в Мелитопольском округе Екатеринославкой губернии УССР. В декабре 1925 года Ногайский район был реформирован: часть его населённых пунктов отошла к национальному (болгарскому) Коларовскому району, а другая часть (село Богородское) — к Бердянскому району Мариупольского округа Донецкой губернии.
 15 сентября 1930 года Ногайский район бывшего Мелитопольского округа был ликвидирован.
 В 1938 году село Ногайск было отнесено к посёлкам городского типа.
 В апреле 1939 года (по другим данным 23 марта 1939 года) вновь был создан Ногайский район.
 В декабре 1962 года Ногайский район перестаёт существовать и переходит в состав Бердянского района.
 В 1964 году пгт Ногайск переименовано в пгт Приморское.
 В январе 1965 года был организован Приморский район.
 В 1967 году посёлок городского типа Приморское был преобразован в город районного подчинения Приморск.
 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Бердянского района.

Население 
По данным переписи 2001 года, численность населения составляла 35 284 человека (из которых в городских условиях проживали 12 860, в сельских — 22 424), на 1 января 2013 года — 31 069 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Примечания